BGO steht für:
 Beat Goes On, als Namensbestandteil des Musiklabels BGO Records
 Bergen Lufthavn Flesland (IATA-Code), der Flughafen der norwegischen Stadt Bergen
 Bismutgermanat, eine chemische Verbindung

bgo steht für:
 Baga Koga (ISO-639-3-Code), Dialekt des Baga-Dialektclusters der Baga (Volk) in Niederguinea

Abkürzung